Seznam polkov z zaporedno številko 77.

Seznam 
 Pehotni
 77. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 77. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 77. pehotni polk (Wehrmacht)
 77. strelski polk (ZSSR)
 77. grenadirski polk (Wehrmacht)
 77. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 77. oklepni polk (ZDA)
 77. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 77. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 77. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 77. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi